Kısaç (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
Kısaç (Orta), een dorp in het Turkse district Orta